Капилупи — итальянская фамилия:

Известные носители:
 Капилупи, Ипполито (1512—1580) — итальянский религиозный и политический деятель, поэт.
 Капилупи, Камилло (1531—1603) — писатель, племянник Ипполито Капилупи.
 Капилупи, Лелио (1497—1560) — итальянский писатель.